Ниже представлен список парков штата штата Западная Виргиния (США). Самый крупный из них —  (40,87 км²), самые маленькие —  и  (по 0,016 км²), самый старый — Друп-Маунтин-Батлфилд (основан в 1928 году), самые молодые —  и  (основаны в 1990 году).


Список парков 
Сортировка по алфавиту
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Название
! Округ
! Площадь, км²
! Год основания
! Фото
! Достопримечательности
! Примечания, ссылки
|-
| 
| Морган
| 0,028
| 1970
| (ещё фото)
| Минеральные источники постоянной температурой 23,5°С, купальни, музей
| Находится на территории городка Беркли-Спрингсоф. сайт
|-
| Бич-Форк
| УэйнКэбелл
| 15,62
| 1978
| (ещё фото)
|
| wvstateparks.com
|-
| Бленнерхассетт-Айленд
| Вуд
| 2,07
| 
| 
|
| Находится на оф. сайт
|-
| Блэкуотер-Фолс
| Такер
| 9,54
| 1937
| (ещё фото)
| Водопады Элакала
| оф. сайт
|-
| Блюстоун
| Саммерс
| 8,72
| 1950
| (ещё фото)
| Водохранилище 
| оф. сайт
|-
| Бэбкок
| Фейетт
| 16,7
| 1934
| 
|
| оф. сайт
|-
| Бэртаун
| ГринбрайерПокахонтас
| 0,43
| 1970
| (ещё фото)
|
| оф. сайт
|-
| Валли-Фолс
| МэрионТейлор
| 4,63
| 1964
| (ещё фото)
| Река Тигарт
| оф. сайт
|-
| Друп-Маунтин-Батлфилд
| Покахонтас
| 1,16
| 1928
| (ещё фото)
|
| Самый старый парк штата в штате. Посвящён оф. сайт
|-
| 
| Морган
| 24,75
| 1937
| (ещё фото)
|
| оф. сайт
|-
| 
| Николас
| 0,63
| 1935
| (ещё фото)
|
| оф. сайт
|-
| 
| Покахонтас
| 3,8
| 1961
| (ещё фото)
| 18-километровая историческая железная дорога.Гора  — высшая точка хребта  (1476 м)
| оф. сайт
|-
| 
| Престон
| 0,53
| 1942
| (ещё фото)
| 
| Крупнейший первобытный лес в штатеоф. сайт
|-
| 
| Такер
| 24,34
| 1971
| (ещё фото)
|
| оф. сайт
|-
| 
| Мерсер
| 2,23
| 1987
| (ещё фото)
|
| оф. сайт
|-
|-
| 
| Рэлей
| 2,27
| 1970
| (ещё фото)
|
| оф. сайт
|-
| 
| Харди
| 15,02
| 1934
| (ещё фото)
| Хижина Гарри Ли (построена ок. 1800)
| оф. сайт
|-
| 
| Монро
| 3,63
| 1990
| (ещё фото)
| 
| оф. сайт
|-
| 
| Ритчи
| 9,95
| 1951
| (ещё фото)
| 116-километровая железная дорога Река Озеро 
| оф. сайт
|-
| 
| Барбор
| 1,44
| 1950
| (ещё фото)
|
| оф. сайт
|-
| 
| МерсерСаммерс
| 16,39
| 1963
| (ещё фото)
| Река 
| Название парка происходит от названия цветка , одно из бытовых названий которого Pipestem, т. е. «стебель-свирель»оф. сайт
|-
| 
| Мерсер
| 1,51
| 1938
| (ещё фото)
| «Сердце» парка — скала Башенка высотой 945 м
| оф. сайт
|-
| 
| Мэрион
| 0,09
| 1975
| (ещё фото)
| «Сердце» парка — реконструированный форт конца XVIII века
| оф. сайт
|-
| 
| Гилмер
| 10,47
| 1955
| (ещё фото)
| Река Сидар-Крик
| оф. сайт
|-
| 
| Льюис
| 7,03
| 1990
| (ещё фото)
| Озеро 
| оф. сайт
|-
| 
| Тейлор
| 1,58
| 1945
| (ещё фото)
| Река ТигартПлотина 
| оф. сайт
|-
| 
| Хэнкок
| 5,66
| 1935
| 
| 
| Единственный парк штата, где возможно проживание в юртах.оф. сайт
|-
| 
| Мейсон
| 0,016
| 1956
| (ещё фото)
| 
| Парк посвящён битве при Пойнт-Плезант (1774 г.) В переводе с гуронского Ту-Энди-Вей означает «место между двумя водами»: подразумевается слияние рек Канова и Огайо, где стоит город Пойнт-Плезантоф. сайт
|-
| 
| Вайоминг
| 15,28
| 1964
| (ещё фото)
| Два водопада
| оф. сайт
|-
| 
| Покахонтас
| 40,87
| 1934
| (ещё фото)
| ДендрарийОзеро Уатога
| Самый крупный парк штата в штатеоф. сайт
|-
| 
| Гаррисон
| 2,15
| 1949
| (ещё фото)
| 
| Парк посвящён Уоттерсу Смиту (1767—?) — одному из первых поселенцев регионаоф. сайт
|-
| 
| ГрантПрестонТакер
| 0,016
| 1957
| (ещё фото)
| Камень Фэрфакс — межевой и  знак
| Несмотря на очень скромный размер, парк находится на территории трёх округов одновременноwvstateparks.com
|-
| 
| Фейетт
| 1,5
| 1935
| 
| Вид на реку Нью-Ривер с высоты 230 м
| оф. сайт
|-
| 
| Уэбстер
| 33,56
| 1938
| (ещё фото)
| Река Аттракцион «Картофельная башка» высотой 180 м
| Второй по величине парк штата в штатеоф. сайт
|-
| Чиф-Логан
| Логан
| 16,14
| 1969
| (ещё фото)
| Исторический паровоз типа 
| Парк посвящён ирокезскому вождю Логануоф. сайт
|-
|}

См. также 
 
 
 
  — парк штата Западной Виргинии, существовавший с 1955 по 1977 года

Ссылки 

 Парки штата и леса Западной Виргинии  на сайте ''wvstateparks.com

Западная Виргиния
 
Парки штата